Державне училище циркового та естрадного мистецтва імені М.М. Рум'янцева — навчальний заклад, який готує артистів циркового та естрадного мистецтва.

Колишні назви 
 Курси циркового мистецтва () (1927—1930)
 Технікум циркового мистецтва () (1930—1934)
 Всесоюзна школа циркового мистецтва () (1934—1937)
 Державне училище циркового мистецтва () (1937—1961)

Випускники

Навчальні заклади
Засновані в Росії 1927